LF peut faire référence à :
 Low frequency ou Basse fréquence ;
 France ou Saint-Pierre-et-Miquelon, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 Fly Nordic (Suède), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Line feed, le caractère ASCII pour le Saut de ligne ;
 Un sigle de messagerie instantanée voulant dire Laisse Faire.
 Jean de La Fontaine